Die Eredivisie 1965/66 war die zehnte Spielzeit der höchsten niederländischen Fußballliga. Sie begann am 22. August 1965 und endete am 22. Mai 1966.

Meister wurde zum elften Mal Ajax Amsterdam. Absteigen musste Heracles Almelo.

Modus 
Die 16 Mannschaften spielten an insgesamt 30 Spieltagen aufgeteilt in einer Hin- und einer Rückrunde jeweils zwei Mal gegeneinander. Nur der Tabellenletzte stieg ab, da die Liga in der Folgesaison wieder mit 18 Vereinen gespielt wurde. Bei Punktgleichheit entschied der Torquotient über die Platzierung.

Abschlusstabelle 

Platzierungskriterien: 1. Punkte  – 2. Torquotient – 3. geschossene Tore

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte aufgelistet und die Gastmannschaft in der obersten Reihe.

Die Meistermannschaft von Ajax Amsterdam  
(In den Klammern hinter den Spielernamen werden die Anzahl der Einsätze und Tore der Meistersaison angegeben)

Torschützenliste

Weblinks 
 Historie der Eredivisie (niederländisch)
 Saison auf rsssf

Einzelnachweise 

Fußballsaison 1965/66